Избица може да се односи на:
Избица (Карконоше) (), планински врх у Пољској, на планинском масиву Крконоше, висок 856 метара
Избица (Србица) (), насељено место у општини Србица, на Косову и Метохији
Избица (Војводство Лублин) (), насељено место у Пољској, Војводство Лублин
Општина Избица (), општина у Пољској, Војводство Лублин
Избица (Војводство Мазовско) (), насељено место у Пољској, Војводство Мазовско
Избица (Војводство Поморје) (), насељено место у Пољској, Војводство Поморје

Види још 
Избице
Изба
Избица Кујавска